Das Mixed der Wimbledon Championships 1939 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegten Bobby Riggs und Alice Marble.

Halbfinale, Finale

Quelle 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 184.

Mixed
1939